Rafael Urdaneta (generaal) (1788–1845); Venezolaans generaal en president van Groot-Colombia
 Rafael Urdaneta (gemeente); gemeente in Venezuela